Ка́рлос Франсиско Дельфи́но (; ) — аргентинский и итальянский баскетболист, олимпийский чемпион 2004 года.

Достижения 
 2002, 2004 — серебряный призёр чемпионата Италии («Скиппер», Болонья);
 2004 — финалист Евролиги («Скиппер», Болонья, проигрыш «Маккаби» ТА);
 2005 — финалист чемпионата НБА («Детройт Пистонс»);
 2005, 2006, 2007 — победитель Дивизиона «Центр» (регулярный чемпионат НБА, «Детройт Пистонс»);
 2008 — серебряный призёр Промо Кубка Единой лиги ВТБ

 С 1997 года выступал в сборных Аргентины (от юниорской до национальной)
 2001 — бронзовый призёр юниорского чемпионата мира;
 2004 — Олимпийский чемпион Игр в Афинах;
 2004 — чемпион Южной Америки;
 2007 — серебряный призёр чемпионата Америки;
 2008 — чемпион Южной Америки;
 2008 — бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Виктории Либертас»

Баскетболисты Аргентины
Баскетболисты Италии
Игроки сборной Аргентины по баскетболу
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от Аргентины
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Америки по баскетболу
Игроки БК «Реджана»
Игроки БК «Фортитудо» Болонья
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки БК «Химки»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки БК «Бока Хуниорс»
Игроки БК «Ауксилиум Торино»
Игроки БК «Виктория Либертас Пезаро»